H37 oder H-37 steht für:

 HMS Garland (H37), ein Zerstörer der G-Klasse der britischen Royal Navy
 H-37A Mojave, ein kolbenmotorgetriebener US-amerikanischer Transporthubschrauber

Abkürzung